TB eller Tb kan være en forkortelse for:

 Terabit (Tb) - en enhed for digitale data
 Terabyte (TB) - en enhed for digitale data
 Terbium (Tb) - et grundstof
 Tuberkulose (TB) - en sygdom
 TB Tvøroyri - forkortes TB. En sportsklub fra Færøerne.